Northampton kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Northampton (ort i Australien), Western Australia, Northampton Shire, 
 Northampton Shire (region i Australien), Western Australia,

Storbritannien 

 Northamptonshire (grevskap i Storbritannien), England, 
 Northampton (grevskapshuvudort), England, Northamptonshire, 
 Northampton (distrikt), England, Northamptonshire,

USA 

 Northampton, Massachusetts, ort, Hampshire County, 
 Northampton, New York, Suffolk County, 
 Northampton, Pennsylvania, Northampton County,

Se även
 North Hampton, New Hampshire
 Northampton County, Pennsylvania

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar